Барбасена (порт. Barbacena) — топоним.

 Барбасена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс; составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис. 
 Барбасена (Элваш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре; является составной частью муниципалитета Элваш. 
 Барбасена (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс; составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис.